Distortion har flere betydninger:

 Distortion (festival) – en dansk musikfestival i København.
 Distortion (effekt) – en effekt til elektriske guitar og bas.
 Distortion World – en alternativ Pokémonverden